Василий Сергеевич Заворуев (род. 13 января 1987, Москва, СССР) — российский профессиональный баскетболист.

Карьера 
В августе 2010 года руководство БК «Спартак» (СПб) и игрок расторгли двухлетнее соглашение по взаимной договоренности. Тогда же Заворуев перешёл в БК «Динамо» (Москва). Летом 2012 года БК «Спартак» (СПб) заключил новый контракт с Василием Заворуевым. Соглашение рассчитано на 2 года. После своего возвращения был назначен по решению главного тренера капитаном команды.

26 июля 2013 года стало известно, что БК «Спартак» (СПб) и Василий Заворуев пришли к соглашению о расторжении контракта. В сезоне 2012/2013 Василий принял участие в 20 матчах чемпионата Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем был на площадке по 20,07 минут за матч, набирал 5,2 очков за игру, делал 1,7 подбора и 2,2 передачи. В Кубке Европы игрок провел 13 матчей, в которых сыграл в среднем по 12,09 минут, набирал по 2,9 очка за игру, делал 2,2 передачи и 0,8 подбора за матч. В чемпионате России ПБЛ Василий сыграл 12 матчей, в которых в среднем был на площадке по 24,39 минуты, набирал по 7 очков за матч, делал 1,4 перехвата, 2,9 подбора в среднем за игру.

Заворуев в 2020 подписал контракт с БК «Руна».

Достижения 
 Чемпион России (2005, 2006)
 Обладатель Кубка России (2005, 2006)
 Чемпион Евролиги (2006)
 Бронзовый призёр Кубка России (2010)
 Победитель молодёжного турнира Евролиги (2004, 2005)
 Лучший игрок молодёжного турнира Евролиги (2004, 2005)
 MVP и бронзовый призёр чемпионата Европы-2003 в составе кадетской сборной России.
 Серебряный призёр Кубка России (2013)

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БК Спартак
 Профиль на сайте Еврокубка

Баскетболисты России
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Киев»
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки БК «Динамо» Москва
Игроки БК «Енисей»
Игроки БК «Красный Октябрь»
Игроки БК «Руна»